Чемберс — округ (графство) у штаті Алабама, США
 Чемберс — округ (графство) у штаті Техас, США